Poeschel oder Pöschel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ernst Poeschel (1874–1944), deutscher Buchdrucker, Typograf und Verleger
 Corinna Pöschel (* 1992), deutsche Basketballspielerin
 Erwin Poeschel (1884–1965), deutscher Kunsthistoriker
 Günther Pöschel (* 1933), früherer NVA-Offizier
 Günther Pöschel (Flugzeugkonstrukteur) (* 1937), deutscher Flugzeugkonstrukteur

 Hermann Pöschel (1919–2007), deutscher Funktionär, Abteilungsleiter des ZK der SED
 Ines Pöschel, Schweizer Unternehmerin, Wirtschaftsanwältin und Verwaltungsrätin

 Jürgen Poeschel (1942–2015), deutscher Politiker
 Jürgen Pöschel (* 1956), deutscher Mathematiker
 Karl Pöschel (1931–2006), deutscher Fußballspieler
 Sabine Poeschel (* 1956), deutsche Kunsthistorikerin

Siehe auch: Pöschl, Pöschel Aircraft